Мурад може да се отнася за:
 османски султани:
 Мурад I (1359 – 1389)
 Мурад II (1421 – 1444)
 Мурад III (1574 – 1595)
 Мурад IV (1623 – 1640)
 Мурад V (1876)
 Надия Мурад (р. 1995), иракска общественичка